Maksim Leonidovich Trankov, né le  à Perm (RSFS de Russie, Union soviétique), est un patineur artistique russe. Il a notamment patiné avec Maria Mukhortova de 2003 à 2010 et remporté avec elle la médaille d'argent aux Championnats d'Europe 2008 et deux médailles de bronze aux Championnats d'Europe 2009 et 2010. Depuis 2010, il patine avec Tatiana Volosozhar et est médaillé d'argent aux Championnats du monde 2011.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Maria Mukhortova (7 saisons : 2003-2010)
 Tatiana Volosozhar (6 saisons : 2010-2016)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Champion olympique de patinage artistique
Champion olympique russe
Champion du monde de patinage artistique
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Perm
Naissance en octobre 1983